Джордж Смит може да се отнася за:
 Джордж Смит (археолог) (1840-1876), английски археолог
 Джордж Смит (писател) (1922-1996), американски писател
 Джордж Смит (физик) (р. 1930), американски физик, нобелов лауреат
 Джордж Смит (биохимик) (р. 1941), американски биохимик